Гюндюз () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гюндюз, Ака (настоящее имя Энис Авни; 1885—1958) — известный турецкий писатель-реалист, драматург, журналист.
 Гюндюз, Селим (род. 1994) — немецкий футболист турецкого происхождения.
 Гюндюз, Юксель (род. 1937) — турецкий футболист, игравший на позиции полузащитника или нападающего.